

Geografia

Germania 
 Weesen – ex comune ora frazione di Südheide, comune nel circondario di Celle (Bassa Sassonia)

Lettonia 
 Weesen – antico nome tedesco di Zasa, ex comune ora frazione del comune di Jēkabpils (Selonia)

Svizzera 
 Weesen – comune nel distretto di See-Gaster (Canton San Gallo)